Бургуэн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бургуэн, Жан (1913—1991) — французский кинооператор.
 Бургуэн, Луиза (настоящее имя Ариан Бургуэн; род. 1981) — французская актриса, модель и ведущая на французском телевидении.